Coronet bezeichnet:

folgende Unternehmen und Produkte
Coronet Motor Co., einen ehemaligen britischen Automobilhersteller (1900–1903)
Coronet Cars Ltd., einen ehemaligen britischen Automobilhersteller (1957–1960)
Dodge Coronet, ein Modell des US-amerikanischen Automobilherstellers Dodge
USS Coronet, ein Schiff der US-Marine
Coronet (Magazin), ein US-amerikanisches Magazin
Coronet (Yacht), ein US-amerikanischer Schoner, Baujahr 1885
Coronet (Unternehmen), einen Hersteller von Haushaltswaren

Sonstiges:
eine Rasse der Hausmeerschweinchen
Operation Downfall#Operation Coronet, eine Militäroperation
 Coronet Peak, Berg in Neuseeland
 Coronet Peak (Antarktika), Berg im Viktorialand, Antarktika